Со́анла́хти () — посёлок в Суоярвском районе Республики Карелия, административно относится к Лоймольскому сельскому поселению.

Общие сведения 
Расположен на берегу озера Янисъярви в 16 километрах от автомобильной дороги Алатту — Леппясюрья. В посёлок 1 раз в сутки ходит автобус из Суоярви.

В посёлке находилась не сохранившаяся до наших времён лютеранская церковь; православная церковь была разрушена в 1941 года (на этом месте ныне установлен деревянный крест).

В посёлке находится памятник истории — кладбище финских воинов (1939—1944) и граждан.

Население

Примечания

Ссылки 
 Soanlahti. 

Населённые пункты Суоярвского района